(1908-1979), est un homme politique espagnol ;
 Michel Armengot (1961-), est un auteur, compositeur et interprète français ;
 Pablo Alfaro Armengot (1969-), est un footballeur espagnol.
Patronyme hispanique